A Sötét angyal című amerikai cyberpunk sci-fi televíziós sorozat első évadját a Cameron/Eglee Productions készítette a 20th Century Fox Television berkein belül. Az első szériát a FOX csatorna sugározta 2000 és 2001 között, hazánkban a Magyar Televízió tűzte műsorára 2002-ben.

Második évad

Televíziós sorozatok epizódlistái